TJ Slávia Ekonóm Bratislava (celým názvem: Telovýchovná jednota Slávia Ekonóm Bratislava) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v bratislavské městské části Nové Mesto. Založen byl v roce 1953 a nedlouho po založení byl pro první sezónu Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport přiřazen do nejvyšší soutěže. V ní klub obsadil se šesti body dvanácté místo, což znamenalo sestup do druhé ligy. Od sezóny 2015/16 působí v šesté lize Oblastného futbalového zväzu Bratislava-mesto

Své domácí zápasy odehrává ve sportovní areálu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1953 – DŠO Slávia Bratislava (Dobrovoľná športová organizácia Slávia Bratislava)
 TJ Slávia Ekonóm Bratislava (Telovýchovná jednota Slávia Ekonóm Bratislava)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1953: Přebor československé republiky
 2003–2004: 5. liga 
 2012–2015: 5. liga 
 2015–: 6. liga 

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky  
 Profil klubu na futbalnet.sk  

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1953
Fotbal v Bratislavě
Sportovní kluby v Bratislavě
Nové Mesto (Bratislava)